La bataille de Palerme, siège de Palerme ou prise de Palerme peut désigner :
 La bataille de Palerme (254 av. J.-C.) est une victoire des Romains sur les Carthaginois durant la première guerre punique,
 La bataille de Palerme (251 av. J.-C.) est une victoire des Romains sur les Carthaginois durant la première guerre punique,
 La bataille de Palerme (190 av. J.-C.) est une victoire des Romains sur les Carthaginois durant la première guerre punique,
La prise de Palerme (535) est une victoire des Romains sur les Ostrogoths survenue en 535, durant la guerre des Goths qui acheva la conquête de la Sicile
 La bataille de Palerme (1676) est une victoire navale française sur les Provinces-Unies et l'Espagne survenue le 2 juin 1676 lors de la guerre de Hollande.
 l'insurrection de Palerme, 1860, qui oppose les troupes garibaldiennes aux soldats du Royaume des Deux-Siciles pendant l'expédition des Mille.